Vollernter steht für folgende landwirtschaftlichen Erntemaschinen:

 Holzvollernter
 Kartoffelvollernter
 Mähdrescher, Mehrzweck-Vollernter für Feld- und Hülsenfrüchte
 Obstvollernter
 Rübenvollernter, siehe Rübenroder
 Schneidlader, Mehrzweck-Vollernter für Kräuter und Blattgemüse
 Spargelvollernter, siehe Spargelerntemaschine
 Traubenvollernter
 Baumwollernter

Siehe auch:
 Kombine, Mehrzweck-Landmaschine